I liga szkocka w piłce nożnej (1947/1948) – pięćdziesiąty pierwszy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Hibernian. Awans uzyskały zespoły East Fife i Albion Rovers. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Airdrieonians i Queen’s Park.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej